1960 Голяма награда на Нидерландия е 6-о за Голямата награда на Нидерландия и четвърти кръг от сезон 1960 във Формула 1, провежда се на 6 юни 1960 година на пистата Зандворд близо до град Зандворд, Нидерландия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Нидерландия